Белявщина  — деятельность старого программиста Александра Беляева.

Беларусь 
 Белявщина — деревня, Волковысский сельсовет, Волковысский район, Гродненская область
 Белявщина — деревня, Вендорожский сельсовет, Могилёвский район, Могилёвская область